Die SuperLiga 2019/20 (aus Sponsorengründen Linglong Tire SuperLiga genannt) war die 14. Spielzeit der höchsten Spielklasse im serbischen Männerfußball. Sie startete am 19. Juli 2019 mit der Begegnung FK Voždovac gegen Bačka Topola. Am 15. März wurde die Saison aufgrund der COVID-19-Pandemie in Serbien ausgesetzt und am 29. Mai 2020 wieder aufgenommen. Letzter Spieltag war der 20. Juni 2020.

Meister wurde Titelverteidiger Roter Stern Belgrad.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die anschließend geplante Meister- und Abstiegsrunde wurde aus zeitlichen Gründen abgesagt. Absteiger gab es in dieser Spielzeit nicht.

Vereine 
Teilnehmer waren die 13 Mannschaften aus der SuperLiga 2018/19, sowie die drei Aufsteiger aus der Prva Liga, TSC Bačka Topola, FK Javor Ivanjica und FK Inđija.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der SuperLiga
 aktueller Tabellenstand auf weltfussball.de
 Saison 2019/20 auf rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20